Gir steht für:
 Gir (Afrika), antiker Name eines Flusses in Afrika
 Gir (Zebu), Zeburinderrasse
 Gir-Nationalpark, Indien
 Pseudonym des französischen Comiczeichners Jean Giraud (1938–2012)
 Gir (Berg), 2168 m, Berg im Kanton St. Gallen
 Gir (Familie), Kölner Patrizierfamilie, 13. Jahrhundert

Gir ist der Name von:
 Piney Gir, (Angela Penhaligon), US-amerikanische Sängerin

GIR steht als Abkürzung für:
 Green in Regulation, siehe Glossar von Golfbegriffen

G.I.R. steht für:
 eine Figur aus der Zeichentrickserie Invader Zim

Siehe auch:
 Gyr

Abkürzung